Распла́та — в переносном смысле возмездие, воздаяние.

Фильмы

Книги 
 Расплата — книга А. А. Вонсяцкого
Расплата — повесть В.Ф. Тендрякова

Примечания